Haas kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Haas (född 1964), tysk herpetolog
 Adolf Peter S.J. Haas
 Richard Haas, iktyolog

Robotskapade auktorsförkortningar